Esistono due comuni francesi con questo nome

Vabres – Cantal
Vabres – Gard